Carcassonne kan have forskellig betydning:

 Carcassonne – by i Frankrig.
 Carcassonne (spil) – tysk spil fra 2001.
 Carcassonne (novelle) – novelle, fra 1931, af den amerikanske forfatter William Faulkner.